

Історія заснування 
Найперша на Прикарпатті телевізійна студія "Народна телестудія "Захід" розпочала свою роботу у 1990 році потугами кореспондента газети "Галичина" Ярославом Гуменюком,
а юридично компанія ПП "ЗАХІД ТВ" зареєстрована 13.11.1993 за юридичною адресою 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА. Керівником організації є ГУМЕНЮК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 05.11.2022 стан організації - В стані припинення.

Діяльність та особистості студії 

Найперші новини на Прикарпатті "Галицькі вісті", від Народної телестудії "Захід", вийшли на телеекрани у травні 1990 року. Випуск було протрансльовано по кабельному телебаченні Івано-Франківська, яке на той час охоплювало всього кілька багатоповерхівок на вулиці Володимира Івасюка. 

Фільмування відбулось на другому поверсі, в аудіостудії Обласного науково-методичного центру Івано-Франківська, що на вулиці Незалежності - 12 (нині Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття). В якості ведучого виступив Мирослав Бойчук, операторами були Ярослав Гуменюк, Андрій Соболевський, оператор в студії - Петро Кришталович. 
У випуск ввійшли відеосюжети Мирослава Бойчука та криміногенна інформація від Ігора Никоровича. 

Другою повноцінною телепередачею студії став випуск новин "Галицькі вісті", який вийшов на екрани телевізорів Івано-Франківчан 24 жовтня 1990 року. Над цим випуском працювали: Телеведучий Ярослав Гнесь. Журналісти: Анатолій Василишин, Мирослав Бойчук, Ярослав Гуменюк, Ігор Никорович. Оператори: Тарас Брухаль, Богдан Тютюнник, Андрій Соболевський, Олексій Квашин. Студійний монтаж: Володимир Терещук. 

Пізніше випуски новин стали регулярними і до творчого колективу додалися журналісти: Тамара Павленко, Сергій Глянцев, Олег Олексюк, Михайло Дем'янюк, Богдан Кучер, оператори: Богдан Тютюнник, Василь Гуменюк. Петро Кришталович виконував роль режисера. 

Того ж таки 1990 року телестудія почала випускати гостру публіцістичну передачу журналістських розслідувань "КУБ", а через півроку регулярну публіцистичну передачу "Точка зіткнення" (редактор і ведучий Ярослав Гуменюк).

Телепередачі 
"Галицькі вісті", "КУБ", "Точка зіткнення".

Посилання 
 Народна телестудія "Захід". Найперші новин "Галицькі Вісті". Ведучий Мирослав Бойчук. Травень 1990 р.

 Відеосюжет ТРК "Вежа"

 Вони причетні до формування місцевого інформаційного телепростору.

 Публікація від kurs.if.ua 

 Перші відеосюжети оновленої студії